selektor – w informatyce
 selektor – w matematyce
 selektor – w muzyce (reggae i dancehall)
 selektor – w broni palnej